Дивизион 1 1997/1998 () — 34-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Группа A

Группа B

Финал

Ссылки 
 Сезон 1997/98 на сайте rsssf.com 

1997/1998
Алжир
Алжир
1997 год в Алжире
1998 год в Алжире
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998